Papa Marino I – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Marino II – Papa della Chiesa cattolica